Wassily steht für:

 eine Variante des russischen Vornamens Wassili
 Wassily-Stuhl Nr. B3 (1925) von Marcel Breuer

Wassily ist der Name von:
 Paul Wassily (1868–1951), deutscher Arzt, Maler und Kunstsammler